Příjmení Fikar nosí více významných osobností:

 Alois Fikar (1892–???) – český učitel
 Jakub Fikar z Vratu (1477?–1547) – český právník a písař, staroměstský primátor
 Jaroslav Fikar (* 1946) – český spisovatel, novinář a bývalý rozhlasový zpravodaj
 Ladislav Fikar (1920–1975) – český básník, divadelní kritik a překladatel
 Václav Fikar (beachvolejbalista) (* 1967) – český beachvolejbalista
 Václav Fikar (spisovatel) (* 1973) – český spisovatel, publicista a fotograf
 Zdeněk Fikar (* 1926) – československý krasobruslař

Česká příjmení